La Coupe d'Europe féminine de rink hockey 2012-2013 est la  de la compétition européenne de rink hockey entre équipes de club.

Compétition

Tour préliminaire 

|}

Phase finale

Notes et références 

Coupe d'Europe féminine de rink hockey
Rink hockey F1
Europe F1